Анастас је мушко грчко име, које значи „васкрснуће”..  Среће се у Грчкој, Шпанији, Русији и Бугарској и у овој последњој поменутој земљи имендан је 29. августа. У Србији је изведено име од имена Анастасије.

Референце 

Српска имена
Грчка имена